Вайсенбах-ан-дер-Тристинг () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Баден.  Население составляет 1684 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 15,93 км². Официальный код  —  3 06 45.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йохан Мидль (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 СДПА занимает 9 мест.
 АНП занимает 8 мест.
 Партия ÜBF занимает 2 места.

Ссылки
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии